Andreas Althamer (~1500-~1539), un théologien protestant allemand ;
 Pawel Althamer  (1967-), un artiste polonais d'art conceptuel.